L'Art de la joie peut faire référence à :
 L'Art de la joie (L'arte della gioia), un roman posthume de Goliarda Sapienza paru en 1998 ;
 L'Art de la joie, un album de La Ruda Salska sorti en 1999.